«Oh Happy Day» («О, счастливый день!») — песня в стиле госпел, аранжированная Эдвином Хокинсом и исполненная в 1967 году его группой «Edwin Hawkins Singers». В основу песни лёг христианский гимн (O happy day, that fixed my choice), сочинённый в середине XVIII века английским священником Филиппом Додриджем.

Записана песня была в помещении Церкви Бога во Христе в городе Беркли. Основной вокал принадлежит Дороти Комбс Моррисон. Эдвин Хокинс выступил в роли аранжировщика, руководителя хора и исполнил партию пианино. Песня вышла на сингле вместе с другим госпелом Jesus, Lover of My Soul (1968, в США в апреле 1969 года), она также была включена в альбом Let Us Go Into the House of the Lord (1968), затем в альбом It’s a Happy Day (1969).

В 1969 году песня стала хитом, поднявшись на первое место недельных хит-парадов во Франции, Германии и Швейцарии и на четвёртое место в американских чартах Billboard Hot 100 (в конце года песня была на 93 месте в списке лучших синглов года). В 1970 году песня удостоилась премии Грэмми в номинации «лучшее исполнение в жанре соул-госпел» (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance). Позже в рамках американского проекта «Песни века» песня заняла 63-е место.

Песню исполняли многие певцы, в том числе Джоан Баэз, Куинси Джонс, Глен Кэмпбелл, Арета Франклин, Нана Мускури и другие. Джордж Харрисон назвал Oh Happy Day в качестве основного источника вдохновения при создании своего знаменитого хита 1970 года My Sweet Lord.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Госпел
Песни 1968 года
Синглы 1968 года
Песни Джуди Коллинз